Николай Шевцов:
 Шевцов, Николай Михайлович (1832—1892) — полковник, военный инженер.
 Шевцов, Николай Никандрович (1878—1964) — настоящая фамилия российского и советского писателя Николая Никандрова.
 Шевцов, Николай Степанович (1895—1974) — учёный, профессор, ректор Иркутского госуниверситета (1935—1945).
 Шевцов, Николай Трифонович (1913—1986) — советский футбольный судья.